Thaller ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Thaller (* 1956), österreichischer Mathematiker
 Elisabeth Nowak-Thaller (* 1960), österreichische Kunsthistorikerin
 Karl Thaller (* 1958), österreichischer Basketballfunktionär
 Leopold Thaller (1888–1971), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Lujo Thaller (1891–1949), jugoslawischer Medizinhistoriker
 Manfred Thaller (* 1950), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Michelle Thaller (* 1969), US-amerikanische Astrophysikerin

 Willhelm Thaller (auch Willy Thaller oder Willi Thaller; 1854–1941), österreichischer Volksschauspieler und Sänger (Bariton)

Siehe auch:
 Thaler
 Taller